Turid ist ein nordischer weiblicher Vorname. Es ist die moderne Form von Þórfríđr.

Varianten 
 Thurid
 Thurið (altenglisch)
 Thuride (deutsch)
 Þuríður (isländisch)
 Turið (färöisch)

Namensträgerinnen 
 Turid Arndt (* 1981), deutsche Handballspielerin
 Þuríður Backman (* 1948), isländische Politikerin (Links-Grüne-Bewegung)
 Turid Birkeland (1962–2015), norwegische Politikerin der Arbeiderpartiet
 Turid Jespersen (1917–1991), norwegische alpine Skirennläuferin
 Turid Karlsen (* 1961), norwegische Opernsängerin
 Turid Knaak (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Turid Kristensen (* 1966), norwegische Politikerin
 Turid Rugaas, norwegische Hundetrainerin und Sachbuchautorin
 Turið Sigurðardóttir (* 1946), färoische Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Übersetzerin
 Turið Torkilsdóttir (* um 960; † vor 1047), Färingerin

Weblinks 
 Turid auf en.wiktionary.org (engl.)

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Norwegischer Personenname
rid